Eckartsreuth ist der Ortsname von

 Eckartsreuth (Kirchenpingarten), Ortsteil der Gemeinde Kirchenpingarten, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Eckartsreuth (Nittenau), Ortsteil der Stein Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern